Friedrich Baethgen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Baethgen (Theologe) (1849–1905), deutscher Theologe 
 Friedrich Baethgen (Historiker) (1890–1972), deutscher Historiker und Mediävist